δ-valerolattone
γ-valerolattone